Антре (від  — вхід, вступ): 

 Антре (цирк) — поява клоунів на манежі. Комічна сценка з використанням буфонади.
 Антре (балет) — вступна частина па-де-де (па-де-труа), вихід на сцену двох (трьох) танцівників.
 Антре (страва) — холодна закуска, що подається за годину-півтора перед обідом.
 В середньовічній Європі урочистий вступ костюмованих персонажів в танцювальну або бенкетну залу.

Примітки